Anglojęzyczny odpowiednik wyrażeń „płeć” i „stosunek płciowy”, a ponadto nazwa ogółu zachowań wynikających z popędu płciowego człowieka.

Inne znaczenia 
 Sex - amerykański film niemy z 1920 roku
 Sex - australijski serial telewizyjny z lat 1992-1993
 Sex - książka Madonny z 1992 roku
 Sex - minialbum Tili Tequili z 2007 roku
 Sex - minialbum zespołu The 1975 z 2012 roku
 „Sex” - singel zespołu The 1975 pochodzący z minialbumu Sex
 „Sex” - singel zespołu Oomph! pochodzący z albumu Sperm
 „Sex” - jeden z utworów z albumu 1993 rok zespołu IRA
 „Sex” - jeden z utworów z albumu Strut Lenny’ego Kravitza
 „Sex” - jeden z utworów z albumu Rammstein zespołu o tej samej nazwie

Zobacz też 
 Sex Pistols
 Sex i kasa
 Sex Story
 Sex Education